Cesidio Guazzaroni (1911-2004) – diplomatico italiano
 Gianluca Guazzaroni (1963) – karateka italiano